Sárkány-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Sárkány-lyuk, fonyi barlang.
 Sárkány-lyuk, parádi barlang.
 Sárkány-lyuk, a Háromlyuk-barlang másik neve.
 Sárkány-lyuk, a Noszlopy-kőfülke másik neve.
 Sárkány-lyuk, a Sárkány-lik másik neve.
 Sárkány-lyuk, a Sárkánylyuk-barlang másik neve.

Sárkánylyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Sárkánylyuk, a Háromlyuk-barlang másik neve.
 Sárkánylyuk, a Lábatlani Sárkány-lyuk másik neve.
 Sárkánylyuk, a Naszályi-víznyelőbarlang másik neve.
 Sárkánylyuk, a Sárkánylyuk-barlang másik neve.
 Sárkánylyuk, a Tekeres-völgyi-rókalyuk másik neve.

Hasonló nevek

 Sárkánylyuk-barlang, kosdi barlang.
 Sárkányluk, a Sárkánylyuk-barlang másik neve.
 Sárkány-lik, balatonfüredi barlang.
 Sárkánylik, a Nosztori-sziklaüreg másik neve.
 Sárkánylik, a Szentgyörgy-hegyi Sárkány-barlang másik neve.